Paracambi kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Paracambi (ort), Rio de Janeiro, 
 Paracambi (kommun), Rio de Janeiro, 

Robotskapade Brasilienförgreningar